Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2012 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 26 marca do 1 kwietnia 2012 w hali Palais des Congrès Acropolis w Nicei. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 	
	
Złoty medal wśród solistów zdobył Kanadyjczyk Patrick Chan, zaś wśród solistek triumfowała Włoszka Carolina Kostner. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy. W parach tanecznych triumfowali Kanadyjczycy Tessa Virtue i Scott Moir.

Kwalifikacje 
Zawodnicy reprezentowali jedną z narodowości należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Liczba zawodników wystawionych przez każdy z krajów do poszczególnych konkurencji, zależała od miejsc jakie zajęli ich reprezentanci na Mistrzostwach Świata w 2010 roku. Było to od 1 do 3 zawodników lub par.

Program zawodów 	
 26 marca – runda kwalifikacyjna par sportowych i tanecznych 	
 27 marca – runda kwalifikacyjna solistek i solistów	
 28 marca – uroczyste otwarcie zawodów, program krótki par sportowych, taniec krótki par tanecznych	
 29 marca – program krótki solistek, taniec dowolny par tanecznych 	
 30 marca – program krótki solistów, program dowolny par sportowych	
 31 marca – program dowolny solistów, program dowolny solistek	
 1 kwietnia – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 	
		

Wzorem tańca krótkiego była Rhumba.

Przypisy

Bibliografia 	
 
	
	
	
	
2012	
2012 w łyżwiarstwie figurowym	
2012 we Francji	
Sport w Nicei